UIC-X-Wagen steht für:

 Schnellzugwagen-Typ, siehe UIC-Reisezugwagentypen#UIC-Typ X
 Schnellzugwagen der Deutschen Bundesbahn, siehe UIC-X-Wagen (DB)
 Schnellzugwagen der Schweizerischen Bundesbahnen, siehe UIC-X-Wagen (SBB)